Cneu Calpúrnio Pisão (cônsul em 139 a.C.), cônsul romano em 139 a.C..
 Cneu Calpúrnio Pisão (cônsul em 23 a.C.), cônsul romano em 23 a.C..
 Cneu Calpúrnio Pisão (cônsul em 7 a.C.), cônsul romano em 7 a.C. e filho do anterior.
 Lúcio Calpúrnio Pisão (cônsul em 27), nascido Cneu e filho do anterior.

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos